Weißheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Weißheimer (1797–1883), Gutsbesitzer, Politiker, Vater von Wendelin Weißheimer
 Wendelin Weißheimer (1838–1910), deutscher Komponist und Kapellmeister

Siehe auch:
 Weissheimer
 Weisheimer